Мо́рган () — поширене британське ім'я, часто вживається як прізвище і як топонім. Слово валлійського походження і означає «морський». Спочатку Моргани були вихідцями з Уельсу, після їхнього розселення по усій Великій Британії, а також у США, Канаді, Австралії та інших країнах ім'я стало вживатися повсюдно.

Особи 
 Морган (прізвище)
 Морган (ім'я)

Топоніми 

 Морган () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.

Морган — назва округів
 Морган — місто, штат Джорджія
 Морган — місто, штат Міннесота
 Морган — місто, штат Техас
 Морган — місто, штат Юта
 Морган — місто, штат Вермонт
 Морган — місто, штат Вісконсин
 Морган Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсільванія

Інше 
 3180 Морган (3180 Morgan) — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1962 року.
 «Морган» () — американський фантастичний трилер режисера Люка Скотта, що вийшов 2016 року.
 Морган — невеликий метеоритний кратер в зоні південно-західного узбережжя Моря Спокою на видимому боці Місяця.